Délit d'entrave
Dix Entraves
Entrave à l'exercice de la justice
Entraves techniques au commerce

En matière d'interruption volontaire de grossesse
Entrave à l’interruption volontaire de grossesse
Entrave numérique